— японский астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Китами в префектуре Хоккайдо. Член группы астрономов . В период с 1989 по 1991 годы, совместно с другим японским астрономом Кадзуро Ватанабэ открыл в общей сложности 22 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Сэйдай Миясака
 Ацуси Сугиэ
 Тосимаса Фурута

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов